Талса има више значења:
 Талса (Оклахома)
 Округ Талса (Оклахома)